| mål         = {{#expr:
 8 +
 9 +
 12}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (2:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 1995 Sri Lanka
| följande    = Indien 1999
}}
Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 1997 var det 3:e Sydasiatiska mästerskapet och spelades i Nepal. Mästerskapet vanns av  som tog sin andra mästerskapstitel då man i finalen besegrade  med 5–1.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

1997
Fotbollsåret 1997
1997 i Nepal
Internationella sportevenemang i Nepal